Дмитрий Дурново́:
 Дурново, Дмитрий Авксентьевич (?—1820) — капитан 1-го ранга российского флота.